Patrik Juhlin, švedski hokejist, * 24. april 1970, Huddinge, Švedska.

Juhlin je v švedski ligi vseskozi igral za klub Västerås IK, skupno trinajst sezon. Leta 1989 je bil kot 34. na NHL naboru izbran s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je igral v sezonah 1994/95 in 1995/96. Ob tem je igral še za klube Jokerit Helsinki v finski ligi ter SC Bern in HC Davos v švicarski ligi.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil po ene srebrne in bronaste medalje. Ta reprezentanco je odigral 84 tekem.

Pregled kariere

|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 3
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska ml. liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 88/89
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 89/90
|
| 35
| 10
| 13
| 23
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska ml. liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 13
| 9
| 22
|
| 24
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 15
| 12
| 27
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 92/93
|
| 34
| 14
| 12
| 26
|
| 28
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 15
| 16
| 31
|
| 20
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 7
| 1
| 8
| +3
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 94/95
|
| 11
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 94/95
|
| 42
| 4
| 3
| 7
| -13
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 95/96
|
| 14
| 3
| 3
| 6
| +4
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 95/96
|
| 14
| 5
| 2
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Phantoms
| AHL
| 96/97
|
| 78
| 31
| 60
| 91
| +43
| 24
|
| 9
| 7
| 6
| 13
| +2
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 47
| 19
| 9
| 28
| +2
| 20
|
| 7
| 5
| 0
| 5
| +6
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 54
| 17
| 12
| 29
| 0
| 30
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 99/00
|
| 10
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 33
| 17
| 14
| 31
| +27
| 12
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -3
| 4
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 44
| 18
| 25
| 43
|
| 12
|
| 10
| 5
| 8
| 13
|
| 10
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 44
| 27
| 26
| 53
|
| 24
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 43
| 17
| 24
| 41
|
| 16
|
| 11
| 1
| 6
| 7
|
| 2
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 28
| 14
| 19
| 33
| +21
| 49
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 38
| 13
| 16
| 29
| +9
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 42
| 15
| 22
| 37
| +20
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 43
| 17
| 21
| 38
| +10
| 26
|
| 14
| 5
| 4
| 9
| -3
| 10
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 45
| 10
| 15
| 25
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 882
| bgcolor="#7FFF00" | 313
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" | 664
| bgcolor="#7FFF00" | +127
| bgcolor="#7FFF00" | 476
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 77
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 58
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Philadelphia Phantoms
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti SC Bern
Hokejisti HC Davos